Алексей Сини́цын:
 Синицын, Алексей Владимирович (род. 1976) — председатель Кемеровского областного совета с 2013 по 2018, член СФ РФ с 2018 года.
 Синицын, Алексей Михеевич (1871 — после 1917) — член IV Государственной думы от Тульской губернии, крестьянин.